Auing ist der Name folgender Orte:

 Auing (Gemeinde Kallham), Ortsteil der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Auing (Wörthsee), Ortsteil der Gemeinde Wörthsee, Landkreis Starnberg, Bayern